L'édition 2018 du tournoi de tennis de Birmingham se déroule du 18 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple, Tímea Babos et Kristina Mladenovic celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Américaine Madison Keys. Elle est remplacée par Donna Vekić.

La Japonaise Naomi Osaka doit abandonner lors de son match face à la Slovène Dalila Jakupović, dans le  set (0-0); elle se plaint des abdominaux.

Alors qu'elle était menée 3-0 dans le  du quart de finale qui le voyait s’affronter Barbora Strýcová, Lesia Tsurenko abandonne à cause d'une blessure à sa hanche gauche.

Lauréates 
Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple une  fois consécutive en battant en finale Magdaléna Rybáriková. C'est le  de sa carrière, le  titre en 2018.

En double, Tímea Babos et Kristina Mladenovic remportent leur  ensemble en battant en finale la paire Elise Mertens et Demi Schuurs. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2018
Tennis en juin 2018